Пулиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Пулиха — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Пулиха — деревня в Дмитровском районе Московской области.